Miejscowości w USA:
 Centerview – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Centerview (ang. Centerview Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson